Леоно́вич — фамилия. Известные носители:

 
 Леонович, Иван Семёнович (1920—1946) — Герой Советского Союза.
 Леонович, Кирилл Васильевич (род. 1998) — белорусский футболист, полузащитник.
 Леонович, Павел Антонович (1910—1985) — белорусский геолог, заслуженный геолог-разведчик, лауреат Государственных премий СССР и Беларуси.
 Леонович, Станислав Викторович (1958—2022) — советский фигурист.
 Леонович, Яков Тимофеевич (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Леонович, Ян (1912—1951) — польский партизан и подпольщик.

Примечания